2003/04 was het 106de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen zonder één wedstrijd te verliezen.

Prijzen

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2003/04 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Scheidsrechters

Arsenal

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Arsène Wenger voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

First Division

Eindstand

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Crystal Palace
| RD1-team02 = Sunderland 
| RD1-score01firstleg = 3
| RD1-score02firstleg = 2
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 2

| RD1-team03 = Ipswich Town
| RD1-team04 = West Ham United 
| RD1-score03firstleg = 1
| RD1-score04firstleg = 0
| RD1-score03secondleg = 0
| RD1-score04secondleg = 2

| RD2-team01 = Crystal Palace
| RD2-team02 = West Ham United
| RD2-score01firstleg = 
| RD2-score02firstleg = 
| RD2-score01secondleg = 1
| RD2-score02secondleg = 0
}}
Crystal Palace promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Premier League.

Norwich City

Bijgaand een overzicht van de spelers van Norwich City FC, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van de Noord-Ierse trainer-coach Nigel Worthington de titel wonnen in de Football League First Division en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2004/05.

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Second Division
Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||  Plymouth Argyle || 46 || 26 || 12 || 8 || 85 || 41 || +44 || 90 
|-style="background:#D0F0C0;"
| 2 ||  Queens Park Rangers || 46 || 22 || 17 || 7 || 80 || 45 || +35 || 83 
|- style="background-color: #C0F0D0;"
| 3 ||  Bristol City || 46 || 23 || 13 || 10 || 58 || 37 || +21 || 82 
|- style="background-color: #C0F0D0;"
| 4 ||  Brighton & Hove Albion || 46 || 22 || 11 || 13 || 64 || 43 || +21 || 77 
|- style="background-color: #C0F0D0;"
| 5 ||  Swindon Town || 46 || 20 || 13 || 13 || 76 || 58 || +18 || 73 
|- style="background-color: #C0F0D0;"
| 6 ||  Hartlepool United || 46 || 20 || 13 || 13 || 76 || 61 || +15 || 73
|-
| 7 || Port Vale || 46 || 21 || 10 || 15 || 73 || 63 || +10 || 73 
|-
| 8 || Tranmere Rovers || 46 || 17 || 16 || 13 || 59 || 56 || +3 || 67 
|-
| 9 || Bournemouth || 46 || 17 || 15 || 14 || 56 || 51 || +5 || 66 
|-
| 10 || Luton Town || 46 || 17 || 15 || 14 || 69 || 66 || +3 || 66 
|-
| 11 || Colchester United || 46 || 17 || 13 || 16 || 52 || 56 || –4 || 64 
|-
| 12 || Barnsley || 46 || 15 || 17 || 14 || 54 || 58 || –4 || 62 
|-
| 13 || Wrexham || 46 || 17 || 9 || 20 || 50 || 60 || –10 || 60 
|-
| 14 || Blackpool || 46 || 16 || 11 || 19 || 58 || 65 || –7 || 59 
|-
| 15 || Oldham Athletic || 46 || 12 || 21 || 13 || 66 || 60 || +6 || 57 
|-
| 16 || Sheffield Wednesday || 46 || 13 || 14 || 19 || 48 || 64 || –16 || 53 
|-
| 17 || Brentford || 46 || 14 || 11 || 21 || 52 || 69 || –17 || 53 
|-
| 18 || Peterborough United || 46 || 12 || 16 || 18 || 58 || 58 || 0 || 52 
|-
| 19 || Stockport County || 46 || 11 || 19 || 16 || 62 || 70 || –8 || 52 
|-
| 20 || Chesterfield || 46 || 12 || 15 || 19 || 49 || 71 || –22 || 51 
|-style="background:#FFCCCC;"
|  21 ||  Grimsby Town || 46 || 13 || 11 || 22 || 55 || 81 || –26 || 50 
|-style="background:#FFCCCC;"
|  22 ||  Rushden & Diamonds || 46 || 13 || 9 || 24 || 60 || 74 || –14 || 48 
|-style="background:#FFCCCC;"
|  23 ||  Notts County || 46 || 10 || 12 || 24 || 50 || 78 || –28 || 42 
|-style="background:#FFCCCC;"
|  24 ||  Wycombe Wanderers || 46 || 6 || 19 || 21 || 50 || 75 || –25 || 37 
|}

Play-offs
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3e plaats dubbele confrontatie
| RD1-team01 = Hartlepool United
| RD1-team02 = '''Bristol City
| RD1-score01firstleg = 1
| RD1-score02firstleg = 1
| RD1-score01secondleg = 1
| RD1-score02secondleg = 2

| RD1-team03 = Swindon Town 
| RD1-team04 = 
Brighton & Hove Albion promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Football League Championship.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Huddersfield Town promoveert en komt in het seizoen 2004/05 uit in de Football League One.

Zie ook
FA Cup 2003/04
Finale FA Cup 2004
Finale League Cup 2004
Football League Cup 2003/04
Engels voetbalelftal in 2003
Engels voetbalelftal in 2004

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2003/04